La 3. divisjon 2017, anche nota come Norsk Tipping-ligaen per ragioni di sponsorizzazione, ha visto le vittorie finali di Moss, Stabæk 2, Flekkerøy, Brattvåg, Stjørdals-Blink e Mjølner, nei rispettivi raggruppamenti, con conseguente promozione in 2. divisjon.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Note

Collegamenti esterni
 Risultati e statistiche del gruppo 1, del gruppo 2, del gruppo 3, del gruppo 4, del gruppo 5 e del gruppo 6 su Fotball.no

Calcio nel 2017
Campionato norvegese di calcio